Per Karakul si può intendere:

Geografia
Karakul, lago della Cina
Karakul, distretto della regione di Bukhara in Uzbekistan
Karakul, lago del Tagikistan

Altro
Karakul (pecora), genere di pecora dell'Asia